New Harvest.. First Gathering — восемнадцатый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 11 февраля 1977 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон